Le vérificateur général est la personne chargée du contrôle des comptes publics dans plusieurs pays ; voir :
 Vérificateur général du Canada ;
 Vérificateur général du Québec ;
 Vérificateur général du Mali.